Als Desensibilisierung wird bezeichnet:

 Systematische Desensibilisierung: ein Verfahren, psychische Überempfindlichkeitsreaktionen (starke Gefühlsreaktionen wie Angst und Wut) zu verringern (Verhaltenstherapie)
 Hyposensibilisierung: ein Verfahren (Immuntherapie) zur Behandlung von immunologischen Überempfindlichkeitsreaktionen (Allergien)
 Desensibilisierung (allgemeiner Begriff): Reaktionsverminderung durch bekannte Reize